Electronic Differential Lock – układ elektroniczny sterujący blokadą mechanizmu różnicowego
 English Defence League – brytyjska organizacja uznawana za skrajnie prawicową